Вольф Иосифович Эрлих (7 июня 1902, Симбирск — 24 ноября 1937) — русский советский поэт и переводчик.

Биография 
Окончил Симбирскую гимназию; участвовал в деятельности гимназического журнала «Юность». Учился в Казанском университете — на медицинском, затем на его историко-филологическом факультете. Во время гражданской войны служил в Красной армии в качестве секретаря педагогической лаборатории Главного политического Управления Просвещения Комитета Татарской республики.

В 1920 году проходил курс всеобуча в 1-м пехотном Казанском территориальном полку. С 1921 г. учился на литературно-художественном отделении факультета общественных наук Петроградского университета, в 1923 г. отчислен за неуспеваемость. В этот период вступил в «Орден воинствующих имажинистов».

В 1925 г. занимал должность ответственного дежурного Первого дома Ленинградского Совета, которую называли «чекистской».

В конце 1920-х гг. вместе с Н. Тихоновым совершил своё первое путешествие в Закавказье (Армению). В 1930-е годы работал членом редколлегии журнала «Ленинград», затем ответственным секретарём газеты «Наступление». В 1932 г. ездил на строительство Беломорско-Балтийского канала. В 1935 г., будучи на Дальнем Востоке, работал над киносценарием «Волочаевские дни».

19 июля 1937 г. был арестован в Армении, во время своей очередной поездки, которую предпринял с целью написать сценарий об армянских репатриантах. Комиссией НКВД и прокуратуры СССР 19 ноября 1937 года по ст. 58-1а-7-10-11 УК РСФСР приговорен к расстрелу. Расстрелян в Ленинграде 24 ноября 1937 года.

Реабилитация и память 
4 апреля 1956 г. определением Военной коллегии Верховного суда СССР реабилитирован «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».

Семья 
 Отец — Иосиф Лазаревич Эрлих, провизор.
 Мать — Анна Моисеевна Эрлих (1874—1955).
 Сестра — Мирра Иосифовна Толкачева.

Творчество 
Книги стихотворений публиковал с 1926 года. В 1929 году вышла в свет его поэма о Софье Перовской. В 1936 году вместе с Н. Берсеневым написал сценарий к фильму «Волочаевские дни». Стихи печатались в газете и журнале «Звезда», «Красная новь», «Литературный современник», в сборнике «Ленинградские поэты. Антология» (Л., 1934).

Был известен и как поэт-переводчик с армянского языка, переводил стихи Мкртича Нагаша и Мкртича Аджемяна; переводы опубликованы в книге Акопа Акопяна «Мой мир: Стихотворения. Поэмы» (М., 1974).

Состоял членом Союза советских писателей.

Избранные сочинения 
 
 , 3 000 экз.
 , 2 000 экз.

Отзывы 
Он страстно любил поэзию, любил искусство. <…> Вольф Эрлих мог бы дать еще много хороших стихов и доброй прозы. Он рос и креп как писатель и поэт.
Книжка о Есенине написана прекрасно. Большой мир раскрыт так, что не замечаешь, как это сделано, и прямо в него вступаешь и остаёшься.

Эрлих и Есенин 
Эрлих дружил с Есениным, выступал с ним в здании бывшей городской думы на Невском проспекте, в театре-студии на Стремянной улице, в Детском Селе, занимался его издательскими делами.

В последний приезд в Ленинград в декабре 1925 года Есенин поручил Эрлиху снять для него квартиру, потом передумал, решив остановиться у Эрлихов, но всё-таки поселился в гостинице. Прощаясь с Эрлихом в гостинице «Англетер», Есенин сунул ему в нагрудный карман пиджака своё последнее стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья…», попросив прочитать дома. Был одним из понятых в 5-м номере «Англетера», где нашли тело Сергея Есенина.

В позднеперестроечный и постсоветский периоды  в прессе и публицистике Эрлиха называли агентом ОГПУ и обвиняли в причастности к убийству Есенина. Однако эта версия, как версия убийства Есенина, весомыми доказательствами не располагает. Стоит отметить, что никто из современников не считал Эрлиха виновным в смерти Есенина.

Примечания

Литература 
 Горбачев Г. Вольф Эрлих. Порядок битвы. ЛенГИХЛ, 1933 [Рецензия] // Литературный современник. 1933. № 8. С. 154 — 156.

Ссылки 
 
 
 

Русские поэты
Мемуаристы России
Мемуаристы СССР
Переводчики с армянского языка
Члены Союза писателей СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР

Казнённые в 1937 году